Mr. Poppers Pinguine steht für:

 Mr. Poppers Pinguine (Buch), Kinderbuch  von Richard und Florence Atwater
 Mr. Poppers Pinguine (Film), Familienkomödie von Mark Waters (2011)